Przełęcz Hanuszowska – przełęcz na Słowacji, w Magurze Spiskiej
 Przełęcz Hanuszowska – przełęcz na Słowacji, w Górach Tokajsko-Slańskich